Farkas Balázs (Budapest, 1975. március 25. –) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró és futsal labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
A játékvezetői vizsgát 1993-ban tette le. 1998-ban került az országos, NB II-es, majd 2001-ben az NB I/B-s labdarúgó játékvezetők keretébe. 2006 óta az NB I-es asszisztensi keret tagja. A futsallal 2005-ben került szorosabb kapcsolatba, egy korábbi nyilatkozata szerint Solymosi András játékvezető unszolására.

A Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 2007-ben terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek és futsal játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. UEFA besorolás szerint 2011-től a 2. kategóriába tevékenykedik futsal bíróként.

2007. május 30-án asszisztensként vett részt az osztrák és a skót válogatott barátságos mérkőzésén, majd 2008. november 19-én Hollandia és Svédország legjobbjainak barátságos összecsapásán állt a vonal mellé.

Futsal játékvezetőként 2007-ben és 2008-ban részt vett a Portugáliában megrendezett szabadtéri FUTSAL Mundialiton. 2007. szeptemberében UEFA FUTSAL CUP csoportmérkőzéseket vezetett Bakuban. 2008-ban közreműködött Török Károly búcsúmérkőzésén a Magyarország – Írország barátságos válogatott találkozón is.

2009 év márciusában FUTSAL Eb selejtező csoportmérkőzéseket vezetett Franciaországban.

Sportvezetőként 
 2000–2005-ig és 2006–2008-ig a Pest Megyei Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) elnökségi tagja.
 2007-től a Pest Megyei Labdarúgó-szövetség JB Futsal Albizottság vezetője.

Sikerei, díjai 
Játékvezető asszisztensként:
 2008-ban ligakupa-döntő
 2009-ben magyarkupa-döntő

Futsal játékvezetőként a 2007/2008-as bajnoki szezonban az NB I-es edzők szavazásán teljesítményével a negyedik legjobb futsal-játékvezetőnek választották.

Források

További információk 
Focibiro.hu
Pest Megyei Foci
Futbol.hu

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek